

Letteratura 
 Il cinquantunesimo stato (State of Mind) – romanzo di John Katzenbach del 1997

Musica 
 State of Mind – traccia dell'album Bryan Adams di Bryan Adams del 1980
 State of Mind – album dei Front Line Assembly del 1987
 State of Mind  – traccia dell'album Fear, Emptiness, Despair dei Napalm Death del 1994
 State of Mind  – singolo di Fish del 1989, dall'album Vigil in a Wilderness of Mirrors
 State of Mind – album dei Psycho Motel del 1995
 State of Mind – album degli Elegy del 1997
 State of Mind – album di Holly Valance del 2003
 State of Mind  – singolo di Holly Valance del 2003, dall'album omonimo
 State of Mind – traccia dell'album Playin' with Fire di Natasha Thomas del 2006
 State of Mind – traccia dell'album Brain for Breakfast di Tying Tiffany del 2007

Televisione 
 State of Mind – serie televisiva statunitense
 Stato mentale (State of Mind) – episodio della terza stagione di The Practice - Professione avvocati